Лев Алексеевич Гросман (1920 — 11 декабря 1985) — советский киносценарист, политзаключённый ГУЛАГа, прототип одного из героев рассказа А. И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича».

Биография 
Участвовал в Великой Отечественной войне. После демобилизации восстановился во ВГИКе, но получить диплом не успел, так как в 1949 году был арестован. После приговора был отправлен в особые лагеря в Экибастузе, Джезказгане, Караганде. В 1954 году, после пяти с половиной лет заключения, освобождён и реабилитирован.

Прототип героя рассказа А. И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича» по имени Цезарь Маркович.

Член Московского отделения Союза кинематографистов СССР. Автор сценариев нескольких фильмов. Его неизданные произведения вывезены вдовой в Израиль и опубликованы там. Работал в газете «Комсомольская правда».

Автор сценария стереоскопического кинофильма «Человек в зелёной перчатке» (1967, Центральная киностудия детских и юношеских фильмов имени М. Горького, формат «Стерео-35А»).

Работа в кино 
 1957 — Это случилось на Некрасовской (короткометражный)
 В середине 1960-х предпринимал попытку снять фильм по одному из произведений А. Солженицына. 
 1966 — Это очень, очень серьёзно…
 1966 — Великие клоуны (документальный сериал) Сценарист, вместе с ним над сценарием работали Аркадий Арканов, Зиновий Гердт, Илья Гутман, Сергей Дробашенко, Леонид Браславский
 1967 — Человек в зелёной перчатке, игровой стереоскопический фильм
 1982 — Необыкновенный театр (документальный)

Публикации 
 Гросман Лев. Неизданное. Израиль. 296 стр.

Адреса 
 Москва, Сенежская, 4.

Примечания 

Заключённые Степлага
Деятели культуры и искусства, репрессированные в СССР
Реабилитированные в СССР
Окружение Солженицына
Прототипы литературных персонажей
Выпускники ВГИКа
Сценаристы СССР
Заключённые Песчанлага
Участники Великой Отечественной войны